Hypnotica — дебютный студийный альбом Benny Benassi, вышедший в 2003 году.

Об альбоме 
Hypnotica считается хаусовым, но это скорее смесь жанров электронной музыки.

Список композиций

Ссылки 

Дебютные альбомы 2003 года
Альбомы в стиле транс